KTC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Katiola (Costa d'Avorio)